Jméno Jan V. užívalo v historii několik lidí:
 Jan V. (papež) – papež katolické církve
 Jan V. Palaiologos (1332–1391) – byzantský císař
 Jan V. Portugalský (1689–1750) – portugalský král
 Jan V. Konstantinopolský – konstantinopolský patriarcha
 Jan V. Milosrdný – alexandrijský patriarcha
 Jan V. Dobyvatel (1339–1399) – bretaňský vévoda
 Jan V. Neapolský – neapolský vévoda
 Jan V. Braniborský – braniborský markrabě
 Jan V. z Gaety – gaetánský vévoda
 Jan V. Ratibořský – ratibořský kníže
 Jan V. Bavor – olomoucký biskup
 Jan V. Historik – vedoucí biskup Arménské apoštolské církve
 Jan V. van Virneburg – utrechtský biskup

Rozcestníky - panovník